

Hydronyme 

 Fort Nelson, une rivière de la Colombie-Britannique et un affluent du fleuve Mackenzie qui se jette dans l'océan Arctique au Canada.

Toponyme 

 Fort Nelson, une ville de Colombie-Britannique, au Canada, d'approximativement , dans le nord est de la Colombie-Britannique ;
 Fort Nelson, le premier nom de York Factory, un poste de traite construit en 1682 par les Anglais  le long de la baie d'Hudson au Canada.